Фінал Кубка Німеччини з футболу 2002 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 2001—2002 відбувся 11 травня 2002 року. У поєдинку зустрілися леверкузенський «Баєр 04» та гельзенкірхенський «Шальке 04». Перемогу з рахунком 4:2 здобув «Шальке 04».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Шальке 04»

«Баєр 04»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2002 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 2002
2002 у німецькому спорті